Новобату́рино — посёлок в Еткульском районе Челябинской области. Административный центр и единственный населённый пункт Новобатуринского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 6 км к югу от Коркино. Расстояние до районного центра, села Еткуль, 26 км.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 743 человек (336 мужчин и 407 женщин).

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 7 улиц и 1 переулка.

Примечания 

Населённые пункты Еткульского района